«Джейн Эйр» () — киноадаптация романа Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», снятая режиссёром Робертом Стивенсоном в 1943 году. Сценарий был создан Стивенсоном, Джоном Хаусманом и Олдосом Хаксли при участии Генри Костера и Кетти Фрингс.

Сюжет 

Юная, простая и бедная Джейн Эйр, пройдя строгий курс обучения и воспитания в Ловудской школе для сирот, поступает в Торнфилд-Холл в качестве гувернантки ребёнка, опекаемого Эдвардом Рочестером. Джейн не могла не увлечься умным, ярким, энергичным мистером Рочестером, который вдвое её старше. Однако тайна Торнфилд-Холла способна разрушить все их надежды на счастье…

Расхождения с романом 
Фильм является экранизацией не самого романа, а основанной на романе радиопьесы, поставленной в театре «The Mercury Theatre on the Air» Орсона Уэллса, поэтому сюжет местами сильно расходится с романом и даже показанный в начале фильма якобы отрывок из вступления к книге, написанный от первого лица, на самом деле не имеет к оригинальному тексту Шарлотты Бронте, тоже написанному от первого лица, никакого отношения.

Актёрский состав

Производство 
Дэвид О. Селзник нанял Джона Хаусмана в феврале 1941 года, когда Хаусман был режиссером пьесы Филипа Барри «Колокол Свободы». Первым заданием Хаусмана для продюсера будет написание сценария для Джейн Эйр.

Хаусман позже сказал: «Я по глупости полагал, что буду продюсировать фильм, потому что Селзник только что снял „Унесённые ветром“ и „Ребекка“, и я надеялся, что на некоторое время он отдохнет от продюсирования и позволит мне заняться продюсированием для его студии. Это была одна из причин, по которой я пошел к нему работать. Но я не знал Дэвида Селзника! Не могло быть и речи о том, чтобы он мечтал о том, чтобы позволить кому-то другому что-то делать».

Ссылки

Примечания 

Экранизации романа «Джейн Эйр»
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы-драмы США
Фильмы Роберта Стивенсона
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1943 года
Фильмы с музыкой Бернарда Херрманна